A temporada 2014/15 foi o 15º ano do UniCEUB/BRB/Brasília como equipe profissional de basquetebol. O time adulto disputou o Novo Basquete Brasil (NBB) e a Liga Sul-Americana de Basquete. Já a equipe sub-22 disputou a  Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB) e a Brasília Basquete (Braba).

Equipe Titular

Contratações

Pré-Temporada

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
Amistosos
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Novo Basquete Brasil (NBB7) 
★ 6º lugar

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Primeiro Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase - Segundo Turno 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Oitavas-de-Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Quartas-de-Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga Sul-Americana de Basquete 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Liga de Desenvolvimento do Basquete (LDB4) 

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Segunda Fase
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Brasília Basquete (Braba3) 

★ Vice-Campeão

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Primeira Fase 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Taça de Ouro 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

{| width="100%" style="background:transparent"
| width="100%" valign="top" |
<div class="NavFrame" style="text-align:center; background:#FFFFFF;">
 Final 
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">
<center>

Cronologia

Ver também 
  Instituto Viver Basquetebol

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Temporadas de clubes de basquetebol